Röhrsdorf může být:

 německý název obce Svor v okrese Česká Lípa
 německý název vesnice Liščí, části obce Lipová v okrese Děčín
 německý název obce Osowa Sień v Polsku
 Chemnitz-Röhrsdorf, část saského města Chemnitz

Externí odkazy